Andrej Kawaljou ist der Name folgender Personen:

* Andrej Kawaljou (Schachspieler) (* 1961), weißrussischer Schachspieler 
 Andrej Kawaljou (Eishockeyspieler) (* 1966), weißrussischer Eishockeyspieler